Цес () — деревня, находящаяся в избирательном округе Берсеба региона Карас в Намибии.

Население Цеса составляют примерно 1 000 жителей. Деревня находится на расстоянии около 1 км от автострады B2, проходящей от Виндхука до Кейптауна. Недалеко располагается деревня Берсеба и гора Бруккарос. До 1990 года Цес считался частью Намаленда.

Политика 

По результатам партийных выборов в деревне Цес в 2010 году была составлена следующая статистика:

Примечания 

Населённые пункты Намибии